Сен-Флоран () — муніципалітет у Франції, у регіоні Корсика, департамент Верхня Корсика
 Сен-Флоран () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре